Чемпіонат Австрії 1913/14 () — 3-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вперше став Вінер АФ.

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1913/14 на rsssf 

1914
Австрія
Австрія